Hänse steht für:

 Hänse (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Hänse ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hänse (1866–1949), deutscher Politiker (DNVP, CNBL)

Siehe auch:
 Hanse (Begriffsklärung)
 Hense